Hutka může být:

v geografii

 Hutka (okres Bardejov) – slovenská obec v okrese Bardejov
 Nižná Hutka – slovenská obec v okrese Košice-okolí
 Vyšná Hutka – slovenská obec v okrese Košice-okolí
 Hutka (Slezské vojvodství) – vesnice v Polsku, část gminy Wręczyca Wielka
 Hutka (Velkopolské vojvodství) – vesnice v Polsku, část gminy Czarnków

příjmení
 Jaroslav Hutka (* 1947) – český folkový hudebník, skladatel a písničkář